Lie to Me («Mentimi») può riferirsi a:

Cinema
 Lie to Me – è un film del 2008, conosciuto anche con il titolo Fling

Televisione
 Lie to Me – serie televisiva statunitense
 Vendetta (Lie to Me) – episodio della prima e unica stagione della serie televisiva Standoff
 Naege geojinmar-eul haebwa (titolo internazionale Lie to Me) – drama coreano del 2011

Musica 
 Lie to Me – album di Jonny Lang 
 Lie to Me – canzone di Jonny Lang, contenuta nell'omonimo album
 Lie to Me – canzone dei Bon Jovi, estratta come singolo dall'album These Days del 1995
 Lie to Me – canzone dei 12 Stones, contenuta nell'album Anthem for the Underdog 
 Lie to Me – canzone dei Depeche Mode, contenuta nell'album Some Great Reward 
 Lie to Me – canzone di Chris Isaak, contenuta nell'album Chris Isaak
 Lie to Me – canzone di Ne-Yo, contenuta nell'album Year of the Gentleman 
 Lie to Me – canzone di Daniel Powter, contenuta nell'album Daniel Powter
 Lie to Me – canzone dei Silverchair, contenuta nell'album Freak Show 
 Lie to Me – canzone di Tom Waits, contenuta nell'album Orphans: Brawlers, Bawlers & Bastards
 Lie to Me – canzone dei Devics, contenuta nell'album Push the Heart del 2006
 Lie to Me – singolo di Mikolas Josef del 2018
 Lie to Me – singolo di Steve Aoki del 2018
 Lie to Me – singolo dei 5 Seconds of Summer del 2018
 Lie to Me – singolo di Tate McRae e Ali Gatie del 2020